Árpádváros, Kecskemét városrésze
Árpádváros, Pécs városrésze